Суперкубок Фарерських островів з футболу 2010 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 14 березня 2010 року між чемпіоном Фарерських островів ГБ Торсгавн та володарем кубка Фарерських островів клубом Вікінгур.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на faroesoccer.com 

2010
Фарерські острови